

Певокі — місто, штат Вісконсин
 Певокі — селище, штат Вісконсин